Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 1500 méteres versenyszámát február 21-én rendezték Hamarban. Az aranyérmet az osztrák Hunyady Emese nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

N01500